bistro, een eetgelegenheid
 Taverne (cirkel), een cirkel in het district Lugano in het Zwitserse kanton Ticino
 Taverne (frazione), een frazione in de gemeente Torricella-Taverne in die cirkel

Personen
 Bernardus Maria Taverne, Nederlands rechtsgeleerde
 Joost Taverne, Nederlands politicus
 Omer Taverne, Belgisch wielrenner
 Dick Taverne, Brits politicus
 Marcelo Taverne, Chileens tennisser
 Gerrit Taverne sr., Nederlands dominee

Zie ook
 Taverna (doorverwijspagina)
 Tavernes
 Torricella-Taverne